Дмитрий Павлович Плотников () — советский военный, участник Великой Отечественной и советско-японской войны, военный комендант города Шэньяна (Мукдена) (1945), военный комиссар Коми АССР (1960—1966) и Курганской области (1966—1973); гвардии полковник (1955). Герой Российской Федерации (2.05.1996).

Биография 
Дмитрий Павлович Плотников родился 2 августа 1918 года в селе Верхне-Авзяно-Петровский завод Авзяно-Петровской волости Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, территория была под контролем белогвардейского Оренбургского казачьего круга (атаман А. И. Дутов). Ныне село Верхний Авзян — административный центр Верхнеавзянского сельсовета Белорецкого района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Отец — участник гражданской войны, красногвардеец Плотников Павел Сергеевич. Мать — Варвара Васильевна, домохозяйка. В семье было семеро детей.

Довоенные годы 
После гражданской войны Плотниковы переехали в посёлок Суран. Отец получил должность лесничего. 1-2 классы Дмитрий учился в селе Зигазе Зигазинского сельсовета Белорецкого района Башкирской АССР.

В 1928 году семья переехала в посёлок Тукан Туканского сельсовета Белорецкого района Башкирской АССР. Учился в школе, но вскоре занятия прекратились на полтора года и отец устроил Дмитрия учеником слесаря на строящуюся Майгашлинскую электростанцию. В сентябре 1932 года занятия продолжились — для школы подобрали здание барачного типа. Кроме учебы Дмитрий занимался в лыжном, гимнастическом кружках, сдавал нормы ГТО, преуспевал в стрелковом деле, в выходные дни ходил на охоту.

В 1935 году окончил школу-семилетку поступил в Свердловский машиностроительный техникум, а в июне 1939 года, по завершении учёбы, — направлен на Уральский завод тяжелого машиностроения в конструкторский отдел.

В Рабоче-крестьянской Красной Армии с сентября 1939 года.

Орджоникидзевским райвоенкоматом города Свердловска направлен в Ленинградское военное танко-техническое училище, которое в январе 1940 года было преобразовано в Пушкинское командное автомобильное военное училище. 1 мая 1941 года присвоено звание лейтенант. Окончил училище в мае 1941 года, направлен в Киевский Особый военный округ на должность командира взвода бронемашин БА-10 34-го разведывательного батальона 34-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса 26-й армии.

Великая Отечественная война 
Вечером 22 июня 1941 года лейтенант Д. П. Плотников вступил в первый бой, когда разведчиков бросили в сторону Львова.

Участие в боевых действиях:

С ноября 1941 года — заместитель командира роты 7-го танкового полка 7-й отдельной танковой бригады Юго-Западного фронта.

С 16 декабря 1941 года — командир взвода 38-го мотострелкового полка 21-й отдельной мотострелковой бригады 21-й армии, которая находилась на переукомплектовании.

С 10 февраля 1942 года по 18 июля 1942 года участвовал в боевых действиях, легко ранен. С 14 мая 1942 года заместитель командира роты истребителей танков 38-го мотострелкового полка 1-й отдельной мотострелковой бригады. 24 мая 1942 года было присвоено очередное воинское звание старший лейтенант.

С 7 августа 1942 года по 18 августа 1942 года участвовал в боевых действиях в должности командира танковой роты 182-й танковой бригады Сталинградского фронта, назначен на должность заместителя командира танкового батальона.

5 ноября 1942 года присвоено звание капитана. 17 ноября 1942 года он был назначен помощником начальника штаба 2-ой мотострелковой бригады по разведке.

С 12 августа 1943 года по 25 октября 1943 года участвовал в боевых действиях в должности заместителя начальника штаба бригады по разведке 2-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса Западного фронта.

С 14 января 1944 года по 18 августа 1944 г. участвовал в боевых действиях в должности заместителя начальника штаба бригады по разведке 2-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса. Плотников с группой бойцов раздобыл крохотную рыбацкую лодку и в ночь на 20 марта 1944 года скрытно переплыл Днестр в районе города Могилёв-Подольский Винницкой области. Эта группа захватила укреплённую позицию немцев на господствующей возвышенности и смогли продержаться до прибытия мотострелкового батальона. За этот подвиг капитан Д. П. Плотников был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Указом Президента России № 619 от 2 мая 1996 года присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 1944 года член ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

20 августа 1944 года назначен командиром 64-го мотоциклетного батальона 9-го гвардейского механизированного корпуса 6-й танковой армии. Участвовал в боевых действиях в Румынии. 6 сентября 1944 года было присвоено очередное воинского звание майор. Участвовал в боевых действиях в Венгрии, Австрии, Чехословакии. За бои на территории Венгрии и Австрии батальон награжден орденом Кутузова II степени. За переход одной из первых советских частей государственной границы Австрия-Венгрия батальону была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего. Окончание войны встретил в г. Брежнице (Чехословакия). Недалеко от города Пльзень батальон соединился с передовым отрядом американских войск.

После разгрома Германии батальон Д. П. Плотникова в составе 6-й гвардейской танковой армии был переброшен на Забайкальский фронт и участвовал в советско-японской войне.

С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года воевал в должности командира 14-го отдельного Гвардейского мотоциклетного батальона, 9-го Гвардейского механизированного корпуса, 6-й гвардейской танковой армии.

Д. П. Плотников стал первым военным комендантом города Шэньяна (Мукдена).

Послевоенные годы 
До 1948 года командовал своим батальоном в Забайкальском военном округе. Окончил Ленинградскую ордена Ленина Краснознамённую высшую офицерскую школу бронетанковых и механизированных войск имени В. М. Молотова в августе 1949 года, вновь принял командование своим батальоном.

С ноября 1951 года — заместитель командира по строевой части 206-го танкового полка 5-й гвардейской танковой дивизии 6-й гвардейской механизированной армии Забайкальского военного округа. 

С 1954 года командир 22-го гвардейского танкового полка 5-й гвардейской Сталинградско-Киевской танковой дивизии 6-й гвардейской танковой армии. В марте 1955 года присвоено звание полковника.

С апреля 1957 года — командир 76-го гвардейского мотострелкового полка 122-й гвардейской мотострелковой дивизии, с октября 1957 года — командир 443-го мотострелкового полка 65-й мотострелковой дивизии Уральского военного округа (г. Кунгур).

С августа 1958 года — заместитель командира 65-й мотострелковой дивизии, с августа 1959 года — заместитель командира 78-й мотострелковой дивизии (г. Чебаркуль).

С декабря 1960 года служил военным комиссаром Коми АССР, с февраля 1966 года — военным комиссаром Курганской области. В апреле 1973 года уволен в запас. Избирался депутатом Курганского областного Совета депутатов трудящихся.

После увольнения с военной службы Д. П. Плотников работал заведующим гаражом Курганского областного исполкома. С июня 1974 года в течение 14 лет работал инженером по гражданской обороне Курганского управления строительства и эксплуатации автодорог «Курганавтодор».

В 1988 году вышел на пенсию. В июле 1988 гола переехал в город Пермь. Активно занимался общественной работой, был членом Пермского областного комитета ветеранов войны.

Дмитрий Павлович Плотников умер 4 сентября 2012 года в городе Перми Пермского края. Похоронен  города Перми Пермского края.

Награды

Награды СССР и Российской Федерации 
 Герой Российской Федерации, 2 мая 1996 года
 Медаль «Золотая Звезда» № 269
 Орден Красного Знамени, дважды: 1 апреля 1944 года, 21 сентября 1945 года
 Орден Александра Невского, 25 апреля 1945 года
 Орден Отечественной войны I степени, трижды: 17 сентября 1944 года, 16 февраля 1945 года, 6 апреля 1985 года
 Орден Красной Звезды, дважды: 23 августа 1943 года, 26 октября 1955 года)
 Медаль «За боевые заслуги» (15 октября 1950 года
 Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За взятие Будапешта»
 Медаль «За взятие Вены»
 Медаль «За освобождение Праги»
 Медаль «За победу над Германией»
 Медаль «За победу над Японией»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейные и памятные медали
 Решением Туканского поселкового Совета депутатов от 11 мая 2001 года улица Пролетарская в п. Тукан была переименована в улицу Плотникова.

Иностранные награды 
 Орден Заслуг Венгерской Народной Республики 4 класса, Венгерская Народная Республика
 Три медали Румынской Народной Республики, в том числе:
 
 Две медали Монгольской Народной Республики:
 Медаль «За Победу над Японией»
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии»

Память 

 Именем героя названа улица в с. Тукан Белорецкого района Башкортостана.
 В Белорецке на Аллее Героев установлен бюст Д. П. Плотникова.
 Мемориальная доска на здании Военного комиссариата Курганской области, где с февраля 1966 года по апрель 1973 года проходил службу Герой, г. Курган, ул. Куйбышева, 117.

Семья 
Отец, Плотников Павел Сергеевич (1889—1972), служил и в царской армии, и на «красном» броненосце, красногвардеец, участник гражданской войны. Мать, Варвара Васильевна (1895—1984), домохозяйка. В семье было семеро детей: четыре сына и три дочери. Дядя — полный Георгиевский кавалер.

Брат Пётр, младший лейтенант, вернулся инвалидом войны в 1942 году. Брат Евгений, младший лейтенант, погиб в бою, похоронен в Силезии. Младший брат Михаил, житель села Тукан. Сестра Клавдия, старший лейтенант медицинской службы. Сестра Валентина.

Жена Мария Калистратовна (урожд. Лыгина, 1925—1989), уроженка Верхнего Авзяна.

Две дочери: Ольга Дмитриевна Антонова, преподаватель Пермской фармакадемии и Татьяна Дмитриевна.

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Павлович Плотникова // Биографические очерки о Героях 
 Дмитрий Павлович Плотников // Книга памяти Республики Коми 
 Биография Дмитрия Павловича Плотникова 

Члены КПСС
Депутаты Курганского областного совета
Выпускники Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школы
Персоналии:Екатеринбург
Персоналии:Шэньян
Персоналии:Курган
Участники советско-японской войны (СССР)
Персоналии:Коми